Военный образцовый оркестр Почётного караула — специальное штатное воинское подразделение Вооруженных Сил Российской Федерации, предназначенное для исполнения военной музыки, задачами которого являются обеспечение ритуала «Почётный караул», назначаемого для встреч и проводов, иностранных, правительственных и военных делегаций, а также музыкальное сопровождение общественно-политических мероприятий государственного значения.

История создания 
В одном из отрядов ВЧК в Москве для обеспечения служебно-строевой и культурно-воспитательной деятельности был создан музыкальный взвод. Впервые музыканты серьезно заявили о себе весной 1940 года на смотре оркестров Московского гарнизона. Музыкальный взвод занял тогда первое место и вышел в число ведущих. Уже тогда он становился правофланговым сводного оркестра по обеспечению государственных и политических мероприятий. А через три года коллективу присваивается звание образцового оркестра 236-го полка 36-й дивизии конвойных войск НКВД Союза ССР.

В 1945 году оркестру в составе специального сводного полка поручается музыкальное обеспечение Ялтинской, а позднее Потсдамской конференции глав государств союзников.

С июля 1951 года коллектив военных музыкантов носит действительное наименование «Образцово-показательный оркестр 40-го Минского, орденов Кутузова и Александра Невского отряда конвойной охраны управления МВД Московской области» Под управлением подполковника Николаева Георгия Петровича. Он же явился основой для формирования нынешнего военного Образцового оркестра (Почётного караула) при объединении с оркестром 1-го мотострелкового Краснознамённого полка 1-й мотострелковой дивизии им. Ф. Э. Дзержинского МВД Союза ССР под руководством майора Зубаревича Николая Максимовича.

29 ноября 1956 года на основании постановления Совета Министров Союза ССР № 6886-РС, от 24 ноября 1956 года, оркестр начал своё существование как «Образцовый военный оркестр Почётного караула».

С 1999 года оркестр носит наименование «Военный образцовый оркестр (Почётного караула)».

Деятельность оркестра 
В декабре 1966 года оркестр в составе Почётного караула участвовал в ритуале захоронения останков Неизвестного солдата. В мае следующего года, в честь 22-й годовщины Великой Победы, на Могиле Неизвестного солдата был зажжен Огонь Вечной славы и возложены венки.

Под звуки военного Образцового оркестра Почётного караула состоялось торжественное открытие Олимпиады-80 в Москве. Сорок раз оркестр исполнял государственные гимны и гимн Олимпиады в честь победителей. За высокий исполнительский уровень и активное участие в обеспечении Олимпиады оркестр награждён дипломом организационного комитета Олимпиады, а начальник оркестра заслуженный артист РСФСР полковник Б. Ф. Дылдин — орденом «Дружбы народов».

В том же году оркестр Почётного караула принимал участие в торжествах, посвященных 600-летию Куликовской битвы, которые прошли в Тульской области, а в 1981, 1983 и 1985 годах — в торжествах, посвященных соответственно 40-летию рождения Советской гвардии (в городе Ельня) и победы на Курской дуге, а также проведению Всемирного студенческого фестиваля молодежи и студентов в Москве.

В 1992 году оркестр выезжал в Швецию для участия в фестивале военных оркестров, где был записан компакт-диск совместно с оркестром из США. Местная пресса отзывалась о коллективе: «В выборе репертуара и исполнении чувствовалась некоторая свобода. Все было продумано, пропитано джазом. Трубачи со своими инструментами двигались в различных направлениях — больше в манере больших джазовых оркестров, нежели военных. Перемещение осуществлялось скачкообразно вместо привычных старых двух тактов. Несмотря на видимый распад и хаос, или может быть благодаря ему, русские дали публике картину человечности — недостатки и совершенство в сумасшедшей смеси».

6 октября 1995 году Президент Российской Федерации наградил оркестр благодарственной грамотой «За активное участие в подготовке и проведении празднования 50-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», которая была вручена на приеме в Министерстве обороны Российской Федерации.

В 2005 году на фестивале музыки и танца в Бельгии оркестр занял первое место. Во Франции, в городе Сомюре, мэр назвал его музыкантов «бриллиантом фестиваля», наградив дипломом первой степени. За высокое исполнительское мастерство и профессионализм Военный Образцовый оркестр Почётного караула награждён медалями Командующего группировкой войск NATO в Европе генералом армии Мак Кирнаном и Министром обороны Японии.

Музыканты оркестра Почётного караула дали сотни концертов и обеспечили тысячи встреч и проводов правительственных и военных делегаций. В настоящее время военный Образцовый оркестр (Почётного караула) исполняет государственные гимны более чем 240 государств и стран мира.

Начальники оркестра (года) 
 Заслуженный артист РСФСР полковник Николаев Георгий Петрович (1956—1968)
 Подполковник Зубаревич Николай Максимович (1968—1972)
 Заслуженный артист РСФСР полковник Дылдин Борис Федорович (1972—1989)
 Заслуженный артист России полковник Приходченко Анатолий Федорович (1989—1993)
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации кандидат искусствоведения полковник Горев Сергей Борисович (1993—1998)
 Полковник Николаев Эдуард Викторович (1998—2003)
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации полковник Титов Михаил Владимирович (2003—2007)
 Подполковник Пахомов Игорь Ильич (2008—2009)
 Заслуженный артист Республики Дагестан, подполковник Петрович Константин Андреевич (2009—2015)
 Подполковник Гернец Павел Александрович (с 2015 —2021)
Подполковник Петров Владимир Викторович (с 2021 — настоящее время)

Примечания

Ссылки 
 В московском саду имени Н. Э. Баумана дал концерт Военный образцовый оркестр Почетного караула (2017)

Военная музыка
Воинские ритуалы
Министерство обороны России